Alytus, ciutat de Lituània
 BC Alytus, club de bàsquet de la ciutat d'Alytus a Lituània
 Comtat d'Alytus, comtat de Lituània 
 Districte municipal d'Alytus, municipi de Lituània al comtat d'Alytus